Brueys ist der Familienname folgender Personen: 

 David-Augustin de Brueys (1640–1723), französischer Theologe und Theaterschriftsteller 
 Jan Richard de Brueys (1778–1848), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Philippe de Brueys (1682–1742), preußischer Offizier und Gouverneur des Fürstentum Neuenburgs

Siehe auch:
 François-Paul Brueys d’Aigalliers (1753–1798), französischer Admiral